Singgahan kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Singgahan (administrativ by i Indonesien, lat -7,73, long 111,51), Jawa Timur, 
 Desa Singgahan (administrativ by i Indonesien, lat -7,87, long 111,65), Jawa Timur, 
 Kecamatan Singgahan, distrikt, Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar